Przełęcz Kluchorska – przełęcz w głównym paśmie Kaukazu na granicy Abchazji i Rosji; wysokość 2781 m n.p.m.

Przełęcze Wielkiego Kaukazu
Przełęcze Gruzji
Przełęcze Rosji